Râul Cornești se poate referi la:

 Râul Cornești, Prut
 Râul Cornești, Balciu

Vezi și 
 Cornești (dezambiguizare)

 Râul Corni (dezambiguizare)
 Râul Cornea (dezambiguizare)
 Râul Cornet (dezambiguizare)
 Râul Cornetu (dezambiguizare)

Toponime românești